El nombre Nicolás Leoz puede referirse a:

 Nicolás Leoz, presidente de la CONMEBOL desde 1986 hasta el 2013.
 Copa de Oro Nicolás Leoz, torneo de fútbol organizado por la CONMEBOL en tres oportunidades.
 Copa de Oro Nicolás Leoz 1993.
 Copa de Oro Nicolás Leoz 1995.
 Copa de Oro Nicolás Leoz 1996.
 Estadio Dr. Nicolás Leoz, estadio de fútbol que es propiedad del Club Libertad.